Лоо́с-ан-Гое́ль, Лоос-ан-Ґоель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 28 км на південний захід від Лілля, 19 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2611 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6753,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Лоос-ан-Гоель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лоос-ан-Гоель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале